Podhorany ist der Name mehrerer Orte in der  Slowakei:
 einer Ortschaft im Okres Nitra, Nitriansky kraj, siehe Podhorany (Nitra)
 einer Ortschaft im Okres Kežmarok, Prešovský kraj, siehe Podhorany (Kežmarok)
 einer Ortschaft im Okres Prešov, Prešovský kraj, siehe Podhorany (Prešov)
 einer ehemaligen Gemeinde im Okres Trebišov, Košický kraj, die 1964–1969 aus den Orten Kravany und Stankovce bestand

Podhořany ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:

 Podhořany, Ortsteil von Nelahozeves, Okres Mělník
 Podhořany u Ronova, Gemeinde im Okres  Chrudim
 Podhořany u Nových Hradů, Ortsteil von Leština, Okres Ústí nad Orlicí